Râul Cărbunari se poate referi la:

 Râul Cărbunari, Muncelu
 Râul Cărbunari, Saciova

Vezi și 
 Cărbunari (dezambiguizare)

 Râul Cărbunele (dezambiguizare)
 Râul Valea Cărbunelui (dezambiguizare)

 Râul Cărbunăria
 Râul Cărbunaru

Toponime românești